Капель (, от  — сосудец) — в химии это пористая чашечка с толстыми стенками, выделанная, посредством сжатия, из костяной золы; впитывает в себя расплавленные окислы, в особенности окись свинца.

 Капе́ль — характерный звон, который издают капли воды (образующиеся при таянии снега), падая на землю с крыш домов (и др. возвышений).

 Капель — фамилия. Наиболее известные носители этой фамилии:
 
 Капель, Диего (род. 1988) — испанский футболист.
 Капель, Рудольф (1635—1684) — священник.

 Капель — художественный фильм режиссёра Андрея Бенкендорфа.

Примечания